Bely (masculin), Belaïa (féminin) ou Beloïe (neutre), signifiant  en russe, peut faire référence à :

Patronymes 
 Andreï Bely (1880-1934), pseudonyme de Boris Bougaïev, poète, romancier et critique littéraire russe ;
 Lucien Bély (1955-), historien français.
 Didier Bély (1953-), romancier français.

Toponymes 
 Bely, île de la mer de Kara (Russie) ;
 Bely, ville de Biélorussie ;
 Bely, ville de l'oblast de Tver (Russie) ;
 Bely, volcan de la péninsule du Kamtchatka (Russie) ;
 Belaïa, nom de plusieurs cours d'eau de Russie :
 Belaïa, affluent de la Kama (Bachkirie) ;
 Belaïa, affluent du Kouban (Adyguée, krai de Krasnodar) ;
 Belaïa, affluent de la Penjina (krai du Kamtchatka) ;
 Bolchaïa Belaïa, affluent de l'Angara (oblast d'Irkoutsk) ;
 Belaïa, affluent de l'Anadyr (Tchoukotka) ;
 Beloïe, lac de l'oblast de Vologda (Russie).

Voir aussi 
 Bely Gorod
 Bely Iar

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme